Ci sono dodici comete scoperte o co-scoperte dall'astronomo tedesco Ernst Wilhelm Tempel che hanno Tempel quale nome o parte del nome:

quattro di esse sono periodiche:

 9P/Tempel (9P/1867 G1, Tempel 1)
 10P/Tempel (10P/1873 N1, Tempel 2)
 11P/Tempel-Swift-LINEAR (11P/1869 W1, Tempel-Swift-LINEAR)
 55P/Tempel-Tuttle (55P/1865 Y1, Tempel-Swift-LINEAR)

le altre otto sono comete di lungo periodo:

 C/1859 G1
 C/1860 U1 (1860 IV)
 C/1863 V1 (1863 IV)
 C/1864 N1 (1864 II)
 C/1869 T1 (1869 II, 1869b)
 C/1871 L1 (1871 II, 1871b)
 C/1871 V1 (1871 IV, 1871e)
 C/1877 T1 (1877 V, 1877f)